Интерференция (; ) се нарича явление, при което в резултат на наслагването на две или повече вълни се получава сложна вълна с увеличение на амплитудата в едни области и намаление – в други. Ако съставните вълни интерферират с фазова разлика от 0° (синфазно) до 90° (квадратурно), амплитудите им се сумират и резултантната вълна се усилва; ако интерферират с фазова разлика от 90° до 180° (противофазно), амплитудите им се изваждат и резултантната вълна отслабва. Нейните максимуми и минимуми се получават от сумирането на екстремумите на съставните вълни: гребен (максимум) и дол (минимум):
 синфазно сумиране: гребен + гребен = интерференчен максимум;
 противофазно сумиране: гребен + дол = интерференчен минимум.

Физика 
Интерференция във физиката:
 Интерференция на светлината – в оптиката;
 Интерференция на поле от напрежения – във физиката на кристалите;
 Интерференция в акустиката е срещане на 2 вълни с еднаква честота, водещо до увеличаване или намаляване на звука.
 Интерференция на сигналите в комуникациите е резултатът от взаимодействието на 2 или повече сигнала;

Психология 
Интерференция в психологията е термин, обозначаващ взаимното заглушаване/унищожаване на едновременно протичащи психически процеси. Тя се обуславя от ограничения обем на възможностите за разпределяне на вниманието. Забравянето се появява, защото възпроизвеждането на определени думи пречи на това на други думи. Ретроактивна интерференция се причинява от дейност, станала след като нещо е научено, но преди да се поиска от нас да си го спомним. Проактивна интерференция се получава, когато интерфериращият материал се представя преди, а не след научаването на този, който трябва да се запомни.

Биология 
Интерференция в биологията:
 Интерференция в ботаниката е вариант на конкуренцията; неблагоприятни взаимодействия, възникващи при наличието на близки съседи от един и същ или близки видове.
 Интерференция в зоологията е потискане или унищожаване от страна на животни, на животни от един и същи вид.

Пояснителни страници